Партиту́ра (, букв. — разделение, распределение) в музыке — нотная запись оркестровой, хоровой или ансамблевой композиции, объединяющая все партии и отображающая их одна над другой. Партии располагаются в определённом порядке.

Страница партитуры читается слева направо — по горизонтали, и одновременно сверху вниз — по вертикали. Каждая горизонтальная нотная строчка — голос либо одного инструмента, либо группы одинаковых инструментов. Партитура лежит на пульте у дирижёра, на пюпитре у каждого оркестранта стоит нотная запись лишь той партии, которую должен играть этот музыкант.

История 
Изначально многоголосные сочинения записывались и (с XVI века) издавались только в виде набора отдельных голосов (поголосников). Первыми образцами печатной партитуры считаются фрагменты партитурной записи музыки, воспроизведённые немецкими теоретиками первой половины XVI века: пример расшифровки табулатуры в партитуру у Мартина Агриколы (в трактате «Musica instrumentalis deudsch», 1529) и мотет Филиппа Вердело «Sancta Maria succurre miseris», который приводит Лампадий (в трактате «Музыкальный компендий», 1537). Со временем партитура стала основной формой записи многоголосных сочинений.

Начиная с XIX века для исполнения издаются как партии отдельных исполнителей, так и партитура (оркестровая, хоровая, ансамблевая).

Порядок расположения голосов 

В вокальной партитуре голоса располагаются сверху вниз по мере понижения тесситуры:
 сопрано,
 альт,
 тенор,
 баритон,
 бас.

Для симфонического оркестра партии располагаются по следующим группам:
 деревянные духовые музыкальные инструменты,
 медные духовые,
 ударные,
 арфа,
 смычковые.

В каждой из групп партии располагаются по высоте звучания. Партии солирующих инструментов, вокальных голосов и хора помещаются между партиями арфы и смычковых инструментов.

Литература 
 Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI — первая половина XVIII века). — М.: МГК, 1997.

Примечания

Ссылки 

Теория музыки
Музыкальные термины
Музыкальная нотация